Van Asselt is een geslacht oorspronkelijk afkomstig uit de buurtschap Asselt (nabij Apeldoorn) waar de familie aan het eind van de 15de eeuw een eigen landgoed bezat.

Enkele telgen 

 Meint Van Asselt (1672-1747) X Aartje Van Der Vaerst, dochter van Lubbertus Van Der Vaerst; burgemeester van Hattem. 
 Helmert Van Asselt (1706-1787) lid van het gemeentebestuur van Hattem
 Andreas Johan Van Asselt (1814-1885), notaris te Oldebroek en lid der provinciale staten Gelderland
 Johan Willem Van Asselt, ontvanger te Oldebroek, oud rentmeester van het kroondomein

Literatuur 

 A.A. VORSTERMAN VAN OIJEN, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familiën, Deel I, p.16, Groningen, 1885-1890

Alphen